El término Estopa puede referirse a:

 Estopa, nombre común de la planta Cistus albidus.
 Estopa, material obtenido de la planta del mismo nombre, tradicionalmente utilizado para impermeabilizar juntas.
 Estopa, grupo musical español de rumba rock.
 Estopa (1999), primer álbum de Estopa.
 Estopa 2.0 (2011), séptimo álbum de Estopa.

Enlaces externos